Eleonora de' Medici è il nome di due componenti della famiglia Medici:

Eleonora de' Medici (1567-1611) – figlia del granduca Francesco I de' Medici e di Giovanna d'Austria, moglie di Vincenzo Gonzaga
Eleonora de' Medici (1591-1617) – figlia del granduca Ferdinando I de' Medici e di Cristina di Lorena